Valentin Nikolaïev peut désigner :
 Valentin Nikolaïev (1921-2009), un joueur de football et entraîneur soviétique ;
 Valentin Nikolaïev (1924-2004), un lutteur soviétique.